VOST steht für:
 Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter, Deutschlands ältester bestehender Zuchtverband seit 1878
 Virtual Operations Support Team, Zusammenschluss von „digitalen Ehrenamtlichen“
 version originale sous-titrée, Film in Originalfassung mit Untertiteln

VoSt steht für:
 Vorsteuer

Abkürzung